Diia Summit — ежегодное украинское мероприятие в сфере информационных технологий, проводимое в Киеве с 2020 года при участии президента Украины. Организатором саммита выступает Министерство цифровой трансформации Украины.

История 

Первый Diia Summit состоялся 5 октября 2020 года при участии президента и премьер-министра Украины. Министерство цифровой трансформации Украины на саммите презентовало обновление мобильного приложения «Дія» («Дія 2.0»). По итогам саммита в приложении появилась возможность передачи копии документов по телефону, а также просмотра штрафов за нарушение ПДД и долгов по исполнительным производствам. Также на портале были представлены такие новые услуги, как онлайн-версия комплексной услуги при рождении ребенка «єМалятко», строительные услуги и возможность зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью.

17 мая 2021 года в рамках форума «Украина 30. Цифровизация» состоялся второй Diia Summit («Diia Summit 2.0» или «Diia Summit Spring 2021»), на котором было представлено масштабное обновление приложения «Дія». Среди новых услуг были представлены: возможность изменения регистрации онлайн, автоматическая регистрация ФОП, уплата налогов и подача деклараций, «Дія.Подпись», авторизация с помощью приложения ID-карты к смартфону (NFC-авторизация), статический QR-код и др. Также на саммите президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина войдет в режим без бумаг уже с 24 августа 2021 — к 30-летию независимости Украины. Президент также подчеркнул, что построение цифрового государства является важной составляющей национальной безопасности, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил значительный экономический эффект, который должен принести развитие цифровой экономики.

8 февраля 2022 года, во дворце «Украина» в Киеве состоялся третий Diia Summit при участии президента Украины Владимира Зеленского, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Дениса Монастырского, министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Во время мероприятия вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров вместе с командой презентовали новые онлайн услуги в приложении и на сайте «Дія»: декларирование места жительства, автоматическое разрешение на строительство, получение справки о несудимости, опрос, а также специальный налоговый режим для IT-индустрии «Дія.City». Кроме того, президент Владимир Зеленский пообещал раздать пожилым вакцинированным людям бесплатные смартфоны.

См. также 
 Дія

Примечания 

Форумы
События в Киеве
Президентство Владимира Зеленского